Azteca bezeichnet:

 Azteca, Gattung der Ameisen aus der Unterfamilie der Drüsenameisen
 im Spanischen das Volk der Azteken
 das Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, deutsch Aztekenstadion
 Azteca México, kurz Azteca, offizieller Spielball der Fußball-Weltmeisterschaft 1986
 TV Azteca, mexikanischer Fernsehsender
 Azteca (Chiapas) (auch La Punta), Ort in Mexiko